Chefe Pontiac — chefe indígena estadunidense
 Pontiac (General Motors) — marca de automóvel da General Motors
 Canhão Pontiac M39 — canhão estadunidense utilizado em aeronaves

Localidades 

 Pontiac (Quebec) — regionalidade municipal da região de Outaouais, no Quebec

 Pontiac (Michigan) — uma cidade do estado de Míchigan
 Pontiac (Illinois) — uma cidade do estado de Ilinóis

Ver também 
 Ponto (região)

Desambiguação